Collins Mountain bezeichnet mehrere Erhebungen in den Vereinigten Staaten:

 Collins Mountain (Alabama)	
 Collins Mountain (Bartow County, Georgia)	
 Collins Mountain (Fannin County, Georgia)	
 Collins Mountain (Lumpkin County, Georgia)	
 Collins Mountain (New York)	
 Collins Mountain (Chatham County, North Carolina)	
 Collins Mountain (Swain County, North Carolina)	
 Collins Mountain (South Carolina)	
 Collins Mountain (Texas)